Килина (також Кулина, Якилина;  — орлина) — жіноче ім'я.

Українські зменшені форми — Кулинка, Килинка, Кулися, Килинонька, Килиночка, Киля.

У народі кажуть: «Видно, що в хаті Кулина поралась» — про безлад, невмілу та неохайну людину.

Особи 
Свята Акилина — свята III століття, покровителька врожаю гречки.

Примітки